Mossakowski oder Mossakowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Mossakowsky (1898–1969), deutscher Nationalsozialist, Nationalrevolutionär, Redakteur und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Karol Mossakowski (* 1990), polnischer Organist